Катра́н, або колюча акула (Squalus) — рід акул родини катранових (Squalidae).

Види 
 Squalus acanthias  — Катран звичайний
 Squalus acutirostris 
 Squalus albicaudus 
 Squalus albifrons 
 Squalus altipinnis 
 Squalus bahiensis  
 Squalus blainville  — Катран малий
 Squalus brevirostris  — Катран короткорилий
 Squalus bucephalus 
 Squalus chloroculus 
 Squalus clarkae 
 Squalus crassispinus 
 Squalus cubensis 
 Squalus edmundsi 
 Squalus formosus 
 Squalus grahami 
 Squalus griffini 
 Squalus hemipinnis 
 Squalus japonicus 
 Squalus lalannei 
 Squalus lobularis 
 Squalus megalops 
 Squalus melanurus 
 Squalus mitsukurii 
 Squalus montalbani 
 Squalus nasutus 
 Squalus notocaudatus 
 Squalus quasimodo 
 Squalus rancureli 
 Squalus raoulensis 
 Squalus shiraii 
 Squalus suckleyi

Література

Джерела 
 

Катранові